Augusto Felipe Santana (Rio Claro, 17 maart 1986) is een Braziliaans voetballer die bij voorkeur als centrale verdediger speelt.

Clubcarrière
Santana stroomde in 2006 door vanuit de jeugdopleiding van speelt Figueirense. Nadat hij daar gedurende drie seizoenen in het eerste elftal speelde, haalde Borussia Dortmund hem naar Duitsland. Santana scoorde op 9 april 2013 voor het winnende doelpunt voor Dortmund in de kwartfinale van de Champions League, tegen Málaga CF. Op 28 mei 2013 werd bekend dat Santana vanaf het seizoen 2013/14 voor aartsrivaal FC Schalke 04 zou spelen. In zijn eerste seizoen bij Die Königsblauen kwam hij tot een totaal van 20 competitiewedstrijden. In januari 2015 werd besloten om hem voor zes maanden uit te lenen aan Olympiakos Piraeus. Hij speelde in Piraeus vijf wedstrijden in de Griekse Super League gedurende het restant van het seizoen 2014/15. Na een kort dienstverband bij Kuban Krasnodar is Santana sinds 1 juli 2016 transfervrij. Vanaf eind december tot eind april 2018 kwam Santana uit voor Atlético Mineiro.

Clubstatistieken

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer